Renneberg ist der Familienname folgender Personen:

 Annett Renneberg (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Heinz Renneberg (1927–1999), Olympiasieger im Rudern
 Joachim Renneberg (1926–1977), deutscher Jurist
 Monika Renneberg (* 1955), deutsche Wissenschaftshistorikerin
 Reinhard Renneberg (* 1951), deutscher Biochemiker
 Wolfgang Renneberg, deutscher Physiker, Jurist, und Ministerialdirektor a. D.

Siehe auch:
 Rennenberg